Ďurčanský ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Ďurčanský (1906–1974), slowakischer Jurist und Minister
 Ján Ďurčanský (1902–1973), slowakischer Anwalt und Politiker